CEM est un sigle qui peut désigner :
 collège d'enseignement moyen, une appellation courante du collège en Algérie ;
 champ électromagnétique ;
 compatibilité électromagnétique ;
 Collège Édouard-Montpetit, un collège situé à Longueuil au Québec ;
 algorithme de classification automatique ;
 Compagnie Électro-Mécanique, un constructeur de matériel électrique ;
 chef d'état-major, au sein de l'armée suisse ;
 Centre d'études médiévales, à Auxerre ;
Certificat d'Études Musicales; 
Centre européen de musique.

CEM est un code qui peut désigner :
 , en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cem est un nom qui peut désigner :

 Cem, le nom turc de Zizim, un des fils du sultan Ottoman Mehmed II ;
 cem (prononcé ), un rituel religieux de l'islam alévi.